

Portugal 
 Rua de Cândido dos Reis (Porto) — na cidade do Porto
 Rua de Cândido dos Reis (Vila Nova de Gaia) — na cidade de Vila Nova de Gaia
 Rua de Cândido dos Reis (Viana do Castelo) — na cidade de Viana do Castelo

Desambiguações de transporte
Desambiguações de topônimos